Die A Grupa 1998/99 war die 75. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 7. August 1998 und endete am 29. Mai 1999.

Meister wurde Titelverteidiger Litex Lowetsch.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten drei Teams stiegen direkt in die B Grupa ab. Der Pokalsieger war ab dieser Saison für den UEFA-Pokal qualifiziert.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1998
Fußballsaison 1998/99